La saison 2008-2009 du Championnat de Géorgie de football était la  de la première division géorgienne. Le championnat, appelé Umaglesi Liga, regroupe les onze meilleurs clubs géorgiens au sein d'une poule unique, où les équipes se rencontrent trois fois dans la saison. À la fin de la saison, pour permettre au championnat de repasser de 11 à 12 équipes, le dernier du classement est directement relégué en D2 et les deux meilleurs clubs de Pirveli Liga sont promus.

C'est le WIT Georgia Tbilissi qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat, avec 6 points d'avance sur le tenant du titre, le FC Dinamo Tbilissi et 12 sur l'Olimpi Rustavi. C'est le  de champion de Géorgie de l'histoire du club.

Le club de l'Ameri Tbilissi déclare forfait pour le championnat au mois de juillet, ce désistement ne peut pas être remplacé et oblige le championnat à ne compter que 11 équipes. Un autre forfait est celui du champion de D2 en titre, le FC Magharoeli Chiatura, qui préfère rester en deuxième division et offre sa place parmi l'élite à son dauphin, le FC Gagra Tbilissi.

Les 11 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Première et deuxième phases 

|}

Troisième phase 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Géorgie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Géorgie de football
Géorgie
2008 en Géorgie
2009 en Géorgie